Alfred Pivarnik – giudice della Corte Suprema dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 Angelina Pivarnick – personaggio televisivo statunitense
 Ján Pivarník – allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco
 Roman Pivarník – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco